Турейск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Турейск — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Турейск — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.